Синлабахос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,07 км². Население — 147 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы